Gerard Callenburgh, een 17e-eeuwse Nederlandse admiraal.
 Hr. Ms. Gerard Callenburgh (1942), een torpedobootjager van de Gerard Callenburghklasse.
 Hr.Ms. Callenburgh (1979), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.
 Gerard Callenburghklasse, een klasse van torpedobootjagers vernoemd Gerard Callenburgh.